Сезон Білоруської Екстраліги 2007—2008 — 16-й розіграш чемпіонату Білоруської Екстраліги. Чемпіонат стартував 5 вересня 2007, а фінішував 3 квітня 2008. У сезоні 2007—08 брали участь десять клубів.

Регулярний сезон

Плей-оф 

Найкращий бомбардир плей-оф: Олег Шафаренко (Керамін-Мінськ) (15 очок).

Вища ліга 
Чемпіонат проходив з 8 вересня 2007 по 19 березня 2008.

Плей-оф 
Чвертьфінали
 Юніор (Мінськ) - Німан-2 Гродно - 7:0, 8:0
 ХК Гомель-2 - ХК Металург-2 - 3:4, 3:2 (бул.), 7:1
 ХК Вітебськ-2 - Хімік-СКА-2 - 3:4 (бул.), 1:4
 Динамо-2 (Мінськ) - Керамін-2 - 3:5, 5:1, 2:4
Півфінали
 ХК Гомель-2 - Хімік-СКА-2 - 3:2, 3:2, 7:1
 Юніор (Мінськ) - Керамін-2 - 3:2 (ОТ), 2:5, 3:8, 2:1, 7:4
Матч за 3-є місце
 Хімік-СКА-2 - Керамін-2 - 2:1, 3:2 (бул.), 3:6, 3:4 (ОТ), 4:5 (бул.)
Фінал
 Юніор (Мінськ) - ХК Гомель-2 - 1:0, 7:2, 4:1

Джерела 
 Офіційний сайт   
 Архів  

2007—2008
Білорусь
Білорусь